

Cinema 
 Come eravamo (The Way We Were) – film del 1973 diretto da Sydney Pollack

Musica 
 Come eravamo – album dei Ricchi e Poveri del 1980
 Come eravamo – traccia dell'album Oracoli di Pierangelo Bertoli del 1990
 Come eravamo – traccia dell'album Blu di Paola & Chiara del 2004
 Come eravamo – traccia dell'album Tra i fuochi in mezzo al cielo di Paola Turci del 2005

Televisione 
 Come eravamo (The Way We Were) – episodio di Doc
 Come eravamo (The Way We Were) – episodio della quinta stagione di Girlfriends
 Come eravamo (9021-Uh-Oh) – episodio della seconda stagione di Hope & Faith
 Come eravamo (The Way We Were) – episodio della seconda stagione di The O.C.
 Come eravamo (Cheaper by the Coven) – episodio della settima stagione di Streghe
 Come eravamo (The Way We Were) – episodio della terza stagione di Willy, il principe di Bel-Air